Con il nome proprio di Tiziano la Chiesa cattolica venera i seguenti Santi:

San Tiziano, vescovo di Oderzo (†645)
San Tiziano di Brescia († 526 o 536), 15º vescovo di Brescia, celebrato il 3 marzo
San Tiziano di Bitinia (†304), martire in Bitinia, celebrato il 24 agosto
San Tiziano di Lodi (†476?), vescovo di Lodi, celebrato il 4 maggio